Cabanillas de la Sierra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Cabanillas de la Sierra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cabanillas de la Sierra är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Mondalindo,  meter över havet,  km nordväst om Cabanillas de la Sierra. Runt Cabanillas de la Sierra är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Agustín de Guadalix,  km söder om Cabanillas de la Sierra. Omgivningarna runt Cabanillas de la Sierra är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid